Gombrowicz (forma żeńska: Gombrowicz / Gombrowiczowa; liczba mnoga: Gombrowiczowie) – nazwisko polskie.

Znani przedstawiciele 
 Witold Gombrowicz – (1904-1969) polski powieściopisarz, nowelista i dramaturg
 Rita Gombrowicz – (ur. 1935) pisarka i teoretyk literatury francuskiej

Przypisy 

Polskie nazwiska